Die Liga II 2012/13 war die 73. Spielzeit der zweithöchsten rumänischen Fußballliga. Sie begann am 1. September 2012 und endete am 5. Juni 2013. Von Anfang Dezember 2012 bis Anfang März 2013 ruhte der Spielbetrieb (Winterpause). Aufsteiger in die Liga 1 waren Corona Brașov, ACS Poli Timișoara, FC Botoșani und Săgeata Năvodari.

Modus 
Die Liga II wurde in zwei Staffeln mit jeweils 14 Mannschaften ausgetragen. Die beiden erstplatzierten Mannschaften jeder Staffel stiegen in die Liga 1 auf, während die drei letztplatzierten Teams in die Liga III absteigen mussten. Zweite Mannschaften von Erstligisten, Vereine, die vor weniger als drei Jahren gegründet worden waren, sowie wie Vereine mit Steuerschulden waren nicht aufstiegsberechtigt. Für einen Sieg gab es drei Punkte, für ein Unentschieden einen und für eine Niederlage keinen Punkt. Bei Punktgleichheit am Saisonende entschied nicht die Tordifferenz, sondern der direkte Vergleich.

Staffel 1

Staffel 2

Weblinks 
 Staffel 1 auf romaniansoccer.ro (englisch)
 Staffel 2 auf romaniansoccer.ro (englisch)

2012 13
Fußballsaison 2012/13